

Patronyme

Personnalités réelles 
Selwyn Bogard, mieux connu sous son pseudonyme The 4th Disciple, producteur américain de hip-hop ;
Ken Bogard, de son vrai nom Yoann Verdier (1985-), commentateur français de matchs de versus fighting ;
Julia Vaidis-Bogard (?-), est une actrice française.

Personnalités fictives 
 est un personnage de jeu vidéo de la série Fatal Fury créé par SNK en 1991.
Andy Bogard, (アンディー・ボガード, Andī Bogādo), est un personnage du jeu vidéo The King of Fighters.

Toponyme 
 Bogard, une ville du Missouri, aux États-Unis.

Autre 
(4794) Bogard est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.